Le Continuous Ministry ou Continuous Cabinet (littéralement le gouvernement continu) est le nom informel utilisé pour désigner le groupe parlementaire qui a eu la majorité au parlement du Queensland en Australie dans les années 1890 et a fourni six premiers ministres du Queensland pendant cette période. 

Ce groupe avait été créé par fusion du groupe libéral de Samuel Griffith avec les conservateurs de Sir Thomas McIlwraith et fut surnommé avec humour le groupe Griffilwraith. Ce groupe rassemblait, à l'exception de quelques dissidents libéraux, tous les parlementaires de l'état ce qui lui permettait de contrôler le Parlement et de nommer ses membres à tour de rôle au gouvernement. 

Les membres de ce groupe, dont beaucoup étaient des hommes d'affaires pour qui la carrière parlementaire n'était pas la préoccupation première, étaient plutôt de tendance conservatrice. Ils ont encouragé le développement de la culture de la canne à sucre, de l'élevage bovin, de l'exploitation minière et de l'industrie lainière qui devaient rester la pierre angulaire de l'économie du Queensland pendant un siècle. 

Le groupe éclata en  et fut renversé par le groupe travailliste d'Anderson Dawson qui resta au gouvernement pendant six jours et fut le premier gouvernement travailliste au monde. Le groupe se reforma rapidement pour faire échec à Dawson au Parlement et revenir au pouvoir. 

Le groupe se disloqua complètement lorsque des députés furent exclus de participation au gouvernement et qu'ils formèrent leur propre groupe conduit par Digby Denham qui accepta de former un gouvernement de coalition avec Arthur Morgan et le Continuous Ministry prit ainsi fin.

Les premiers ministres du Continuous Ministry

Samuel Griffith août 1890-mars 1893
Sir Thomas McIlwraith mars 1893-octobre 1893
Hugh Nelson octobre 1893-avril 1898
Thomas Byrnes avril 1898-octobre 1898
James Dickson octobre 1898-décembre 1899
Robert Philp décembre 1899-septembre 1903

Politique dans le Queensland